Sebastian Dahm (né le  à Copenhague, au Danemark) est un joueur de hockey sur glace danois occupant la position de gardien de but.

Biographie 
Formé avec les Rødovre Mighty Bulls, il joue sa première saison junior avec l'équipe jeune du Hvidovre IK. Cependant, dès l'année suivante, en 2003, il traverse la Mer Baltique pour ce joindre aux équipes jeunes des Malmö Redhawks. En 2005, il traverse cette fois l'océan Atlantique pour rejoindre les Bulls de Belleville dans la LHO, il alternera entre plusieurs équipes de la ligue avant de passer professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse. De plus, il joue dans l'East Coast Hockey League puis dans la Ligue internationale de hockey durant son passage en Amérique du Nord. En 2010, il rentre au Danemark avec les Rødovre Mighty Bulls en plus de faire un petit arrêt avec le Esbjerg fB Ishockey, depuis, il est un joueur régulier à Rødovre.

Au niveau international, il représente le Danemark. Il participe aussi à plusieurs championnats du monde, son premier eu lieu en 2009.

Statistiques

En club

| 2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH || 24 || 10 || 11 || 0 ||  || 51 || 2,66 || 91,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2008-2009 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 5 || 3 || 2 || 0 || 229 || 19 || 4,99 || 84,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Aces de l'Alaska || ECHL || 17 || 6 || 10 || 0 || 937 || 50 || 3,20 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Prairie Thunder de Bloomington || LIH || 26 || 10 || 13 || 2 ||  || 88 || 3,74 || 88,8 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank Ligaen || 15 ||  ||  ||  || 816 ||  || 2,94 || 89,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank Ligaen || 2 ||  ||  ||  ||  ||  || 0,49 || 97,9 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank Ligaen || 40 ||  ||  ||  ||  || 103 || 2,59 || 91,3 || 5 || 2 || 7 ||  ||  || 415 ||  || 2,59 || 91,3 || 1 || 0 
|-
| 2012-2013 || Rødovre Mighty Bulls || AL-Bank Ligaen || 38 ||  ||  ||  ||  || 108 || 2,92 || 89,7 || 1 || 0 || 13 ||  ||  ||  ||  || 1,97 || 93,3 ||  ||  
|-
| 2013-2014 || Rødovre Mighty Bulls || Metal Ligaen || 35 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 3,14 || 90,3 ||  ||  || 7 ||  ||  ||  ||  || 1,69 || 93,8 ||  ||  
|-
| 2014-2015 || Rødovre Mighty Bulls || Metal Ligaen || 34 || 0 || 0 || 0 ||  ||  || 2,29 || 92,8 ||  ||  || 5 ||  ||  ||  ||  || 4,09 || 86,1 ||  ||  
|-
| 2015-2016 || Graz 99ers || EBEL || 46 ||  ||  ||  ||  || 113 || 2,51 || 93,1 || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Graz 99ers || EBEL || 47 ||  ||  ||  ||  || 103 || 2,23 || 93,2 || 6 || 2 || 5 ||  ||  || 298 || 14 || 2,81 || 92,6 || 0 || 0  
|-
| 2017-2018 || Iserlohn Roosters || DEL || 35||17||17||0||||90||2,71||92,1||2||4||2||0||2||134||8||3||89||0||2
|-
| 2018-2019 || Iserlohn Roosters ||DEL || 26|| || || |||| ||3,68||89,7|| || ||- || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin ||DEL || 34|| || || |||| ||2,71||90,5|| || ||- || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || EC Klagenfurt AC || ICEHL || 37 ||  || ||  ||  ||  || 1,81 || 93,1 || 7 ||  || 15 ||  ||  ||  ||  || 1,86 || 93,4 ||3  ||

En équipe nationale

| 2003 ||  || align=left| Championnat du monde U18 (Division 1) || 3 ||  ||  || 2,67 ||  ||  ||  || align=left| 
|-
| 2004 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde U18 || 4 ||  ||  || 3,00 || 90,0 ||  ||  || align=left| 
|-
| 2004 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde junior (Division 1) || 4 ||  ||  || 3,50 || 86,8 || 0 || 0 || align=left| 
|-
| 2005 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde U18 || 6 || 332 ||  || 3,79 || 91,1 || 0 || 0 || align=left| 
|-
| 2005 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde junior (Division 1) || 2 ||  ||  || 3,71 || 90,0 ||  ||  || align=left| 
|-
| 2007 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde junior (Division 1) || 5 ||  || 11 || 2,20 || 91,8 || 0 || 0 || align=left| 
|-
| 2009 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde || 1 || 60 || 5 || 5,00 || 86,8 || 0 || 0 || align=left| 
|-
| 2015 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde || 5 || 297 || 11 || 2,22 || 93,2 || 0 || 0 ||  align=left|
|-
| 2016 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde || 8 || 434 || 17 || 2,21 || 93,5 || 1 || 0 || align=left| 
|-
| 2017 ||  Danemark || align=left| Qualifications pour les JO 2018 || 2 || 64 || 3 || 2,81 || 84,2 || 0 || 0 ||  align=left| (non qualifié)
|-
| 2017 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde || 5 || 306 || 17 || 2,94 || 89,7 || 1 || 0 || align=left| 
|-
| 2018 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde ||  1 || 60 ||  || 7 || 77,4 ||0 ||0 || align="left"| 
|-
| 2019 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde ||  5 || 1 ||2  ||1,95  || 92,8 ||1 || || align="left"| 
|-
| 2021 ||  Danemark || align=left| Championnat du monde ||  7 || 3 ||3  ||1,97  || 92,9 ||0 || || align="left"| 
|-
| 2022 ||  Danemark || align=left| Jeux olympiques ||  4 || 3 ||1  || 2,27 || 93,5 ||0 || ||  align=left|

Récompenses

Notes et références 

Naissance à Copenhague
Naissance en février 1987
Joueur international danois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des IceDogs de Niagara
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du Rødovre SIK
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022